Il marchio di sangue (Branded) – film western del 1950 diretto da Rudolph Maté
Il marchio di sangue (Branded) – film di fantascienza del 2012 scritto e diretto da Jamie Bradshaw e Aleksandr Dulerayn.